Una taula d'aire típica consta d'una superfície de joc llisa, una vora circumdant per evitar que el disc i les maces surtin fora de la taula, i ranures als extrems de les vores de la taula que serveixen de porteria. A sota d'aquestes porteries hi ha normalment el retorn dels discos.
Les taules tenen un mecanisme que produeix un coixí d'aire a la superfície de joc, amb el propòsit de reduir la fricció i augmentar velocitat del disc.

Actualment, les úniques taules oficials per a competicions d'hoquei taula són les aprovades per la USAA per la disputa d'un torneig, que són les taules de 8 peus fabricades per Dynamo. No totes les taules Dynamo són vàlides. Les taules aprovades (sanctioned tables) són:
 Photon
 Pro-Style
older Blue Top
 Brown Top
 Purple Top
 Black Top

La HotFlash 2 i altres models de taules comercials amb llums de neó i línies pintades no estan aprovades per a competir per la USAA però són taules en les quals es pot gaudir jugant igualment.

A Catalunya, AirHockey Catalunya és qui decideix quines són les taules oficials a les competicions catalanes, tot i que actualment se segueixen els estàndards americans.

Enllaços externs 
 Relació de taules que podem trobar a Catalunya 

Esports individuals